niż (geografia) – rozległy obszar nizinny 
 niż baryczny – obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego 
 Niż (Ukraina) – kraina na Ukrainie, w dolnym biegu Dniepru